Атанасовско езеро може да се отнася за:

 Атанасовско езеро – крайморско езеро в България;
 Атанасовско езеро – поддържан резерват в България;
 Атанасовско езеро – защитена зона от Натура 2000 в България.